Gulyás László (1928–1995) zeneszerző
Gulyás László (1950) sportújságíró
Gulyás László (1952) mezőgazdasági gépészmérnök, mezőgazdasági energiagazdálkodási szakmérnök
Gulyás László (1960) költő
Gulyás László (1960) festőművész, Pesterzsébet díszpolgára
Gulyás László (1965) történész
Gulyás László (1972) informatikus
Gulyás László (1948-) politikus (MSZP) Füzesabony
Gulyás László (?) labdarúgó (DVSC)
Gulyás László DBR Metró Projektigazgatóság vezetője
Gulyás László (?) fizikus